Немнюга:
 Немнюга — река в Архангельской области, приток Кулоя
 Немнюга — река в Архангельской области, приток Пинеги
 Немнюга — река в Архангельской области, приток Пучкомы
 Немнюга — деревня в Кеврольском сельском поселении Пинежского района Архангельской области